Magyar Íjász Szövetség rövidítése
 Magyar Idegenvezetők Szövetsége rövidítése